dwarsligger (spoor), biels onder de spoorrails
 dwarsbalk, constructie-element dat andere delen van de constructie kruist
 dwarsligger (boek), boektype waarin de tekstregels evenwijdig lopen aan de rug
 dwarsligger (persoon), niet coöperatief persoon
 Dwarsligger (sarcofaag), Belgische archeologische vondst
De dwarsligger (roman), historische roman, losjes gebaseerd op de vondst
 Dwarsligger, achter de schermen van de NMBS, boek van ex-NMBS-topman Marc Descheemaecker